Nesodon es un género extinto de mamíferos notoungulados de la familia Toxodontidae que vivieron en el Mioceno Temprano, entre unos 17 a 22 millones de años en el pasado, en el continente sudamericano. Alcanzaba un tamaño relativamente grande, pesando más de 554 kilogramos (1221 libras) y alcanzaba 1.5 metros de altura a los hombros.

Distribución 
Se conocen fósiles de este género provenientes de localidades de edad mamífero Santacrucense en la Formación geológica Santa Cruz de la Patagonia Argentina, de la Formación Chucal y de la Formación Cura-Mallín en el norte y sur de Chile, respectivamente.

Características

El aspecto de estos animales era impresionante. Su cuerpo era parecido al de un bisonte, con la espalda arqueada y dotada de grupa. Las pezuñas eran pequeñas y la cabeza de gran tamaño, casi desproporcionada con el resto del cuerpo. Nesondon medía aproximadamente 2 m, siendo un herbívoro que probablemente viviera en las praderas sudamericanas. En aquella época, el continente se hallaba separado del resto de América lo que propició el desarrollo de una fauna única de mamíferos.

Presenta molares de crecimiento continuo (hipsodontes), con la presencia de una foseta redonda en los molares superiores.

La especie de Nesodon más común era Nesodon imbricatus. En el mismo período y en los mismos lugares vivió Adinotherium, un animal estrechamente emparentado con Nesodon pero del tamaño de una oveja.

Clasificación
 
En 2014, un estudio identificó una nueva especie de Nesodon, N. taweretus, además resolviendo las relaciones filogenéticas de la familia Toxodontidae. El siguiente cladograma se basa en este estudio:

Referencias

Notoungulata
Mamíferos del Mioceno
Mamíferos extintos de América del Sur
Fósiles de Argentina